Liste des peintures d'Otto Dix.

Dix